Niemcy:
 Frankfurt-Berkersheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Berkersheim – przystanek kolejowy we Frankfurcie nad Menem